Contea di Crawford o Crawford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Crawford (Arkansas)
 Contea di Crawford (Georgia)
 Contea di Crawford (Illinois)
 Contea di Crawford (Indiana)
 Contea di Crawford (Iowa)
 Contea di Crawford (Kansas)
 Contea di Crawford (Michigan)
 Contea di Crawford (Missouri)
 Contea di Crawford (Ohio)
 Contea di Crawford (Pennsylvania)
 Contea di Crawford (Wisconsin)